Кошкар

Населённые пункты 
 Кошкар — село в Макатском районе Атырауской области, упразднено в 2010 г.
 Кошкар — село в Актогайском районе Карагандинской области.

Озёра  
 Кошкар — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. 
 Кошкар — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

Горы 
 Кошкар — гора в Дашкесанском районе Азербайджана

См. также 
 Качкар (архар) — горный баран.